Mareil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mareil-sur-Mauldre, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Mareil-sur-Loir, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Mareil-Marly, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Mareil-le-Guyon, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Mareil-en-France, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Mareil-en-Champagne, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,